Alexandros Michaīl – ex calciatore cipriota, portiere
 Alexios Michaīl – calciatore greco, difensore
 Chrysostomos Michaīl – allenatore di calcio ed ex calciatore cipriota, centrocampista
 Neofytos Michaīl – calciatore cipriota, portiere